Hame ist der Familienname von
 Damien Hartard d'Hame (Amtmann in Amt St. Wendel 1689–1718)
 Damien Joseph von Hame (Amtmann in Amt St. Wendel 1769–1779)
 Dennis Hame (* 1977), deutscher Buchautor
 Franz Ernst von Hame (Amtmann in Amt St. Wendel 1718–1769)
 Johann d'Hame (Amtmann in Amt St. Wendel um 1660–1689)

Hame ist der Ortsname von
 Hame (Debar), ein Dorf in der Opština Debar in Nordmazedonien